Керселя́н — армянская фамилия. Известные носители:
 Керселян, Акоп Самвелович (1918—2004) — советский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер СССР.
 Керселян, Сурен Арутюнович (род. 1956) — министр труда и социального развития Абхазии (2014—2016)